Nattstjärnesläktet (Brassavola) är ett växtsläkte  inom familjen orkidéer med ca 20 arter från Centralamerika och tropiska Sydamerika. Några arter odlas som krukväxter i Sverige. Namnet kommer från den italienska adelsmannen och läkaren Antonio Musa Brassavola.

Beskrivning
Arterna i Nattstjärnesläktet är utbredda över Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika. De är epifyter, och några är litofyter. Ett enda, apikalt och saftigt blad växer på en långsträckt pseudobulla.

Orkidén ger en enda vit eller grönaktig vit blomma, eller en klase av några få blommor. De flesta Brassavola-orkidéer är mycket doftande och lockar pollinatörer med sin citrusaktiga doft. Men de är bara doftande på natten för att locka rätt mal. Blommans livslängd beror på arten och är mellan fem och trettio dagar.

År 1698 var Brassavola nodosa den första tropiska orkidén som fördes från den karibiska ön Curaçao till Nederländerna. Därmed började förädlingen av denna orkidé och fascinationen för orkidéer i allmänhet.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Webbkällor
Svensk Kulturväxtdatabas

Noter

Externa länkar 

Orkidéer
Na Växtindex
Brassavola